Eliminacje do Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2011 rozpoczęły się w maju 2010 roku. Wzięło w nich udział 30 reprezentacji. Losowanie par i grup eliminacji odbyło się 24 października 2009 w NH Hotel w Luksemburgu.

Eliminacje składały się z trzech rund. W pierwszej reprezentacje zostały rozlosowane w pary. Każda para rozegrała ze sobą dwumecz. O awansie decydowały kolejno: liczba wygranych meczów, stosunek setów, stosunek małych punktów. W drugiej rundzie zespoły mierzyły się w grupowych turniejach. Zwycięzca turnieju uzyskał awans do Mistrzostw, a drużyna z drugiego miejsca grała w trzeciej rundzie (barażu). Baraże grane były tym samym systemem co pierwsza runda.

Bezpośredni awans do Mistrzostw Europy 2011 uzyskali gospodarze oraz 5 najlepszych reprezentacji Mistrzostw Europy 2009. Eliminacje wyłoniły pozostałych 9 finalistów.

Drużyny uczestniczące

Pierwsza runda 
Drużyny oznaczone czcionką pogrubioną awansowały do drugiej rundy, a kursywą odpadły z eliminacji.

Druga runda

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Grupa C 
Tabela

Wyniki

Grupa D 
Tabela

Wyniki

Grupa E 
Tabela

Wyniki

Grupa F 
Tabela

Wyniki

Trzecia runda – baraże 
Drużyny oznaczone czcionką pogrubioną awansowały do Mistrzostw Europy 2011, a kursywą odpadły z eliminacji.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2011
2010 w piłce siatkowej